Пачу́лія () — грузинське прізвище.

Персоналії 
 Володимир Пачулія (1922—1944) — червоноармієць. Закрив своїм тілом амбразуру кулемета.
 Заза Пачулія (1984) — грузинський баскетболіст.

Грузинські прізвища